Die Schwedische TT (Schwedische Tourist Trophy) war ein internationales Motorrad-Rennen das zwischen 1926 und 1935 neun Mal ausgetragen wurde.

Von 1926 bis 1932 wurde das Rennen auf einem Straßenkurs um Onsala in der Provinz Hallands län, 45 Kilometer südlich von Göteborg ausgetragen. 1928 wurde es wegen Problemen bei der Organisation abgesagt. In den Jahren 1933 und 1934 fand die Schwedische TT auf dem Hedemora TT Circuit um Hedemora in der Provinz Dalarnas län, etwa 170 Kilometer nordwestlich von Stockholm statt. Im Jahr 1935 wurde die Veranstaltung in Avesta im Osten der Provinz Dalarnas län ausgetragen. Nachdem die 1936er Auflage abgesagt wurde, wurde die Schwedische TT nicht mehr ausgetragen. Bereits seit 1930 wurde in Saxtorp mit dem Großen Preis von Schweden ein Motorradrennen ausgetragen, das international über mehr Renommee verfügte.

Rekordsieger mit drei Erfolgen war der Husqvarna-Werksfahrer Gunnar Kalén.

Siegerliste

Weblinks 
 

Motorradrennen
Motorsportwettbewerb in Schweden
Erstveranstaltung 1926